Франтишек Хаун (; 26 января 1921, Каплице — 31 декабря 1981, Прага) — чешский .

Брал частные уроки композиции у Клемента Славицкого и Индржиха Фельда, однако в значительной степени остался самоучкой, получив высшее образование как фармацевт.

Бо́льшая часть сочинений Хауна написана во второй половине 1960-х гг. Среди них наиболее важное место занимают трилогия пьес для оркестра по мотивам произведений Франца Кафки — «Превращение», «Замок» и «Процесс» (1964—1969) — и «Посвящение Дюбюффе» (; 1971) по мотивам трёх работ Жана Дюбюффе. Хауну принадлежат также концерт для скрипки и виолончели с оркестром (1969), «Пять образов» () для оркестра (1970), трио для кларнета, валторны и контрабаса, и др.

Академические музыканты Чехии